Indywidualne Mistrzostwa Europy na torze trawiastym 1992 – zawody żużlowe, mające na celu wyłonienie medalistów indywidualnych mistrzostw Europy na torze trawiastym w sezonie 1992. W finale zwyciężył Holender Anne van der Helm.

Finał 
 Alken, 25 lipca 1992

Uwagi

Bibliografia 
 Wyniki IME na torze trawiastym 1992
 

1992
1992 w grass tracku
1992 w Belgii